Layne ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Layne (1939–2020), US-amerikanischer Jazzbassist
 Alfredo Layne (1959–1999), panamaischer Boxer
 Bert Layne (1889–1982), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Bobby Layne (1926–1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cynthia Layne (1963–2015), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 James N. Layne (1926–2017), US-amerikanischer Zoologe
 KiKi Layne (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Rex Layne (1928–2000), US-amerikanischer Boxer
 Tamirat Layne (* 1955), Chef der Übergangsregierung Äthiopiens

Siehe auch:
 Laine
 Lane